Dioklecijanov edikt je naziv več ediktov, ki jih je izdal rimski cesar Dioklecijan. Najbolj so znani štirje, ki se nanašajo na krščanstvo:
 1. Dioklecijanov edikt o krščanstvu
 2. Dioklecijanov edikt o krščanstvu
 3. Dioklecijanov edikt o krščanstvu
 4. Dioklecijanov edikt o krščanstvu

Dela Dioklecijana
Edikti rimskih cesarjev